USS Preston ist der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

USS Preston (1864), ein Dampfschiff
USS Preston (1865), ein Dampfschiff
USS Preston (DD-19), ein Zerstörer der Smith-Klasse, in Dienst von 1909 bis 1919
USS Preston (DD-327), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1921 bis 1930
USS Preston (DD-379), ein Zerstörer der Mahan-Klasse, in Dienst gestellt 1936 und gesunken 1942
USS Preston (DD-795), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst gestellt 1944 und 1969 an die Türkei übergeben

Preston